Henrik Berggren ist der Name folgender Personen:

* Henrik Berggren (Politiker) (1853–1914), schwedischer Politiker
 Henrik Berggren (Journalist) (* 1957), schwedischer Journalist und Historiker